Положителен/на/но/ни е признак на положителност и може да се отнася за:

 Положителен заряд
 Положителен полюс
 Положителен знак, плюс (+)
 Положителна стойност
 Положителна емоция или чувство
 Положителна оценка
 Положително число
 Грам-положителни бактерии
 Положителен резус-фактор

Неположителен 
Неположителността е обратна на положителността и включва всичко отрицателно и нулата (т.е. включва отсъствието на положителност и отрицателност, когато е абстрактно понятие).

Вижте също 
 Отрицателен